Parocyusa är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Max Bernhauer 1902. Parocyusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Parocyusa